Spojení písmene M a číslice 3 může mít různé významy:

 objekt Messierova katalogu – kulová hvězdokupa Messier 3
 M3 Lee – americký střední tank
 M3A1 Scout Car – obrněné kolové vozidlo americké armády
 M3 Half-track – polopásové obrněné vozidlo Armády Spojených států amerických druhé světové války.
 M3 Stuart – americký lehký tank
 M3 Bradley – americké pásové průzkumné vozidlo
 M3 Grease Gun – americký samopal, nástupce samopalu Thompson
 Benelli M3 – italská brokovnice
 M-3 Bonzo – prototyp československého sportovního letounu
 BMW M3 – automobil
 Monetární index/agregát M3 viz Americký dolar
 M3 (linka metra v Budapešti) – linka metra v Budapešti
 M3 (linka metra v Bukurešti) – linka metra ve Bukurešti
 M3 (linka metra v Kyjevě), linka metra v Kyjevě
 M3 (linka metra ve Varšavě) – plánovaná linka metra ve Varšavě
 Dálnice M3 (Maďarsko)
 m3 – metr krychlový
 m3 – metr na třetí